Indianapolis 500 1961 je bila petinštirideseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1961.

Rezultati

1961 v športu
1961